Tuxen är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:

 

 Christian Frederik Frands Elias Tuxen (1837–1903), dansk militär och krigsminister
 Erik Tuxen (1902–1957), dansk dirigent
 Fanny Tuxen (1832–1906), dansk författare
 Georg Emil Tuxen (1814–1885), dansk militär
 Laurits Tuxen (1853–1927), dansk konstnär
 

Tuxen kan också syfta på:
 Tuxen (udde), en udde i Antarktis
 

Danska efternamn